Михаил Ильич Кази () — организатор российского судостроения, общественный деятель, капитан II ранга.

Биография 
Михаил Кази происходил из семьи греческих дворян, перешедших на российскую службу в период русско-турецкой войны 1768—1774 годов. Родился в Севастополе, в семье морского офицера Ильи Андреевича Кази (1804—1886) и Александры Павловны Мавромихали (1815— ?), внучке Стефана Мавромихали, руководителя антитурецкого восстания в Морее.

Учился в Черноморском юнкерском училище в Николаеве. Службу проходил в Черноморском флоте, в 1858 году был произведен в мичманы. Занимал ряд береговых должностей в Севастополе.

В 1867 году Михаил Ильич Кази был назначен управляющим Севастопольского адмиралтейского общества, а в 1870 году помощником директора. Одно время (1874—1876) был севастопольским городским головой.

В 1868 году получил должность директора Одесского судостроительного завода Русского общества пароходства и торговли (РОПиТ). В этом же году вышел в отставку, но продолжал состоять в РОПиТ в должности директора по морской части и заведующего контролем расходов.

В 1877—1892 годах М. И. Кази руководил Балтийским судостроительным заводом в Петербурге, осуществил реконструкцию завода, который превратился в передовое судостроительное предприятие. В это время содействовал А. Ф. Можайскому, проекту которого сочувствовал, в изготовлении на заводе наиболее ответственных частей его самолета.

Способствовал развитию технических железнодорожных училищ. Как совещательный член морского министерства, способствовал развитию и содержанию портов. Участвовал в заключении русско — германского торгового соглашения 1894 года. В 1895 году по личной просьбе Николая II представил записку о состоянии и перспективах развития ВМФ России.

Кази был почетным членом совета торговли и мануфактур и председателем Императорского Русского технического общества.

В 1893 году Михаил Ильич Кази был назначен председателем Комиссии по развитию в России судоходства и торговли.

В 1896 году Кази стал одним из организаторов Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде.

Михаил Ильич Кази умер в Нижнем Новгороде на этой выставке 24 июня 1896 года и был похоронен в городе Санкт-Петербурге, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Именем  были названы мыс на Новой Земле в Карском море; пароход, приобретенный в 1897 году в Финляндии (для рейсов между Архангельском и устьем Печоры); школа в Санкт-Петербурге. В начале XX века одна из улиц Севастополя носила имя Михаила Ильича Кази.

Покровительствовал художнику Александру Алексеевичу Борисову в начале его художественной деятельности.

Примечания

Ссылки 
 Дьяконова И. А. М. И. Кази: городской голова Севастополя, Почетный гражданин города.
 Биография М. И. Кази на сайте «Музей „Род Кази в истории России“».

Кораблестроители Российской империи
Главы Севастополя
Капитан-лейтенанты (Российская империя)
Персоналии:Балтийский завод
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры